

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 La famille de Maizière est une famille allemande d'origine huguenote ;
 Lothar de Maizière, (1940- ), homme politique allemand ;
 Thomas de Maizière, (1954- ), homme politique allemand ;
 Ulrich de Maizière, (1912–2006), général allemand ;

Politique
 Le cabinet de Maizière était le gouvernement de la République démocratique allemande (RDA) d'avril à , le seul de l'histoire de la RDA à avoir été démocratiquement élu ;

Toponymie
 Maizière est une ancienne commune française, située dans le département du Jura en région Franche-Comté ;

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme